«Гали́на» — российский восьмисерийный драматический телевизионный художественный фильм, снятый в 2008 году режиссёром Виталием Павловым. 

Фильм рассказывает о сложной судьбе Галины Брежневой. Основан на фактах реальной жизни дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Сюжет

В ролях 
 Людмила Нильская — Галина Брежнева
 Елена Плаксина — Галина Брежнева (в молодости)
 Василий Бочкарёв — Василий Бронников
 Валерий Косенков — Леонид Брежнев
 Сергей Бездушный — Леонид Брежнев (в молодости)
 Наталья Позднякова — Виктория Петровна Брежнева, мать Галины
 Наталья Хорохорина — Виктория Филиппова, дочь Галины
 Валерий Афанасьев — Евгений Милаев
 Александр Ильин — Александр Миров
 Игорь Евтушенко — Игорь Кио
 Виктор Запорожский — Юрий Чурбанов
 Василий Савинов — Виктор Чебриков, Председатель КГБ
 Людмила Дребнёва — Ирина Бугримова
 Раиса Конюхова — Зоя Фёдорова
 Александр Сомов — Марис Лиепа
 Алексей Нестеренко — Борис Буряце
 Александр Числов — Зайчик
 Глория Августинович — подруга Гали
 Елена Доронина — жена Бронникова
 Томаш Лещиньский — Владимир Высоцкий
 Юрий Маслак— Кудряну

Съёмочная группа 
 Режиссёр и автор сценария — Виталий Павлов
 Оператор — Николай Немоляев
 Продюсеры — Виктор Николаев, Алексей Пиманов, Юрий Глоцер
 Художник-постановщик — Екатерина Гагарина
 Композитор — Владимир Давыденко

Исторические неточности 
Юрий Чурбанов в фильме в 1982 году носит форму генерала милиции с погонами генерал-полковника (точнее, если присмотреться, генерал-лейтенанта, третья звезда явно вклеена костюмерами искусственно). Здесь сразу две ошибки: а) звания «генерал-полковник милиции» на тот момент не существовало; б) Ю. Чурбанов, несмотря на то, что был заместителем министра внутренних дел, имел не милицейское спецзвание или спецзвание внутренней службы, а воинское звание генерал-полковника Советской армии и носил соответственную форму. Это была обычная практика в те годы: армейские воинские звания носили, например, генералы армии Н. А. Щёлоков (министр МВД), Ю. В. Андропов (председатель КГБ), его заместители С. Цвигун, В. Федорчук (получивший воинское звание «генерал армии» практически одновременно с назначением Министром внутренних дел СССР) и Г. Цинев, а также все генералы по КГБ, в частности, В. Чебриков и В. Крючков.

См. также 
 Брежнев (телесериал)

Примечания

Ссылки 
 «Галина» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Драма «Галина» (2008 год). «Первый канал» // 1tv.ru
 Сериал «Галина» (2008 год). // ruskino.ru

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2008 году
Телесериалы России, завершённые в 2008 году
Биографические телесериалы России
Фильмы:Персонаж:Леонид Брежнев
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы БФГ-Продакшн